Ива́н Сергие́нко: